Сердинов — фамилия.

Известные носители:

 Сердинов, Андрей Викторович (род. 1982) — украинский пловец.
 Сердинов, Сергей Михайлович (1909—1989) — советский хозяйственный деятель, заслуженный энергетик РСФСР (1975).